Gehrbach ist ein Gewässername:

 Gehrbach (Geroldsbach), linker Zufluss des Geroldsbachs unter der Götzner Alm, Gemeinde Götzens, Bezirk Innsbruck-Land, Bundesland Tirol
 Gehrbach (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs (zur Jagst) an der Gehrensägmühle, Stadtteil Rindelbach, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gehrenbach
 Gehrnbach
 Gerbach